Slovinská lidová strana může být:

Slovenska ljudska stranka (historická) – slovinská politická strana založená v roce 1892
Slovenska ljudska stranka – současná slovinská politická strana